Llista d'ordinadors monoplaca :

Referències 
Ordinadors
Llistes d'informàtica